Orangeville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Orangeville Township (Indiana)
 Orangeville Township (Michigan)